Troldbunden har flere betydninger:

 Troldbunden er en film fra 1945 instrueret af Alfred Hitchcock.
 Troldbunden er en roman af Margit Sandemo.